Juno može značiti:

 Juno (2007), film Jasona Reitmana
 Juno (mitologija), rimski ekvivalent grčkoj božici Heri
 3 Juno, asteroid
 Juno (svemirska letjelica), predložena NASA-ina misija prema Jupiteru
 Juno (plaža), jedna od 5 plaža u Normandiji na koje su se u 2. svjetskom ratu iskrcali saveznici
 Juno Award, nagrada koja se dodjeljuje na festivalu Canadian music award festival

Vidi i:
 Juneau, Aljaska